Szereg wsi o nazwie Jaźwiny jest pozostałością migracji Jaćwingów po rozbiciu ich struktur plemiennych w 1283.

 W Polsce
 Jaźwiny – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica
 Jaźwiny – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Jaźwiny – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Jaźwiny – część wsi Lisiowólka w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Jaźwiny – część wsi Brudzewice w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne
 Jaźwiny – część wsi Łeszczyn w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Jaźwiny – część wsi Ładna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Skrzyszów
 Jaźwiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Borowie
 Jaźwiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa
 Jaźwiny – część wsi Pęczki-Kozłowo w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Jaźwiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Jaźwiny – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Jaźwiny – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mstów
 Jaźwiny – część wsi Lechów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Jaźwiny – część wsi Młotkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. konecki, w gminie Ruda Maleniecka
 Jaźwiny – część wsi Bronkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Jaźwiny – część wsi Koszary w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Jaźwiny – część wsi Różopole w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Jaźwiny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice
 Jaźwiny – część wsi Przedborów w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowski, w gminie Mikstat
 Jaźwiny – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Jaźwiny – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

 Jaźwiny – gromada

 Jaźwiny – przystanek kolejowy w Jaźwinach, w województwie mazowieckim

 Ukraina
 Jaźwiny – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim (obecnie Werbiwka)

 Białoruś
  – wieś w rejonie drohiczyńskim, w obwodzie brzeskim

 Zobacz też
 rezerwat przyrody Jaźwiny
 Jaźwiny-Koczoty
 Jaźwina